Hamilton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hamilton County (Florida)
 Hamilton County (Illinois)
 Hamilton County (Indiana)
 Hamilton County (Iowa)
 Hamilton County (Kansas)
 Hamilton County (Nebraska)
 Hamilton County (New York)
 Hamilton County (Ohio)
 Hamilton County (Tennessee)
 Hamilton County (Texas)